Хосе Кастро:
 Кастро, Хосе Альберто (род. 1963) — мексиканский продюсер и режиссёр.
 Кастро, Хосе Мария Феррейра де (1898—1974) — португальский писатель.